Уильям Фрейкер (; род. 29 сентября 1923 — 31 мая 2010) — американский кинооператор.

Биография 
Родился 29 сентября 1923 года в Лос-Анджелесе. Во время Второй мировой войны Уильям Фрейкер служил в береговой охране. После службы поступил в Университет Южной Калифорнии, где изучал кинематограф. Во время обучения подружился с однокурсником Конрадом Холлом. В 1951 году окончил обучение со степенью бакалавра. С 1956 года начал работать помощником оператора, а в 1961 году дебютировал как основной кинооператор. Работал добавочным оператором на фильме «Пролетая над гнездом кукушки» за который был номинирован на премию BAFTA наравне с основным кинооператором Хаскеллом Уэкслером и вторым добавочным оператором Биллом Батлером. В том же качестве работал на фильме «Близкие контакты третьей степени».

Состоял в Американском обществе кинооператоров с 1968 года, а также был их президентом с 1979 по 1980, в 1984, и с 1991 по 1993 год.

Умер 31 мая 2010 года в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Избранная фильмография 

  — Инкуб / Incubus (реж. Лесли Стивенс)
  — Игры / Games (реж. Куртис Харрингтон)
  — Лис / The Fox (реж. Марк Райделл)
  — Ребёнок Розмари / Rosemary’s Baby (реж. Роман Полански)
  — Буллит / Bullitt (реж. Питер Йетс)
  — Золото Калифорнии / Paint Your Wagon (реж. Джошуа Логан)
  — День дельфина / The Day of the Dolphin (реж. Майк Николс)
  — Чернокожие / Coonskin (реж. Ральф Бакши)
  — Изгоняющий дьявола 2 / Exorcist II: The Heretic (реж. Джон Бурмен)
  — В поисках мистера Гудбара / Looking For Mr.Goodbar (реж. Ричард Брукс)
  — Небеса могут подождать / Heaven Can Wait (реж. Уоррен Битти)
  — Тысяча девятьсот сорок первый / 1941 (реж. Стивен Спилберг)
  — Команда Шарки / Sharky’s Machine (реж. Бёрт Рейнольдс)
  — Военные игры / WarGames (реж. Джон Бэдэм)
  — Протокол / Protocol (реж. Герберт Росс)
  — Любовь Мёрфи / Murphy’s Romance (реж. Мартин Ритт)
  — Воровка / Burglar (реж. Хью Уилсон)
  — Шансы есть / Chances Are (реж. Эмиль Ардолино)
  — Невиновный / An Innocent Man (реж. Питер Йетс)
  — Первокурсник / The Freshman (реж. Эндрю Бергман)
  — Исповедь невидимки / Memoirs of an Invisible Man (реж. Джон Карпентер)
  — Медовый месяц в Лас-Вегасе / Honeymoon In Vegas (реж. Эндрю Бергман)
  — Тумстоун: Легенда Дикого Запада / Tombstone (реж. Джордж Косматос)
  — Моя красотка / There Goes My Baby (реж. Флойд Матракс)
  — Уличный боец / Street Fighter (реж. Стивен Е. де Соуза)
  — Отец невесты 2 / Father Of The Bride Part 2 (реж. Чарлз Шайер)
  — Остров доктора Моро / The Island of Dr. Moreau (реж. Джон Франкенхаймер)
  — Правила боя / Rules of Engagement (реж. Уильям Фридкин)
  — Город и деревня / Town & Country (реж. Питер Челсом)
  — Проснувшись в Рино / Waking Up in Reno (реж. Джордан Брэйди)

Награды и номинации 
 Лауреат премии Национального общества кинокритиков США в 1970 году за лучшую операторскую работу в фильме «Буллит»

 Лауреат премии Американского общества кинооператоров в 1999 году за жизненные достижения

 Лауреат премии Международного фестиваля искусства кинооператоров «Camerimage» в 2003 году за жизненные достижения

 Премия «Оскар» за лучшую операторскую работу
 номинировался в 1978 году за фильм «В поисках мистера Гудбара»
 номинировался в 1979 году за фильм «Небеса могут подождать»
 номинировался в 1980 году за фильм «Тысяча девятьсот сорок первый»
 номинировался в 1984 году за фильм «Военные игры»
 номинировался в 1986 году за фильм «Любовь Мёрфи»

 Премия BAFTA за лучшую операторскую работу
 номинировался в 1970 году за фильм «Буллит»
 номинировался в 1977 году за фильм «Пролетая над гнездом кукушки» совместно с Хаскеллом Уэкслером и Биллом Батлером

 Номинировался на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты в 1980 году за фильм «Тысяча девятьсот сорок первый» совместно с А. Д. Флауэрсом и Грегори Джейном

 Номинировался на премию BAFTA за лучшие визуальные эффекты в 1984 году за фильм «Военные игры» совместно с Майклом Л. Финком, Джо Дигетано, Джеком Куперманом, Доном Хансардом и Колином Кэнтуэллом

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Президенты Американского общества кинооператоров
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии